Битва при Гарни, или Гарнисская битва () — сражение между армиями Грузинского царства и хорезмшаха Джелал ад-Дина, произошедшее в августе 1225 года.

Предыстория 

Бежавший от Чингисхана хорезмшах Джалал ад-Дин в начале 1225 года вошел в Иранский Азербайджан. Атабек Узбек (1210—1225) не смог оказать ему должного сопротивления, и государство Ильдегизидов было уничтожено. В Грузии неприветливо отнеслись к появлению хорезмийцев, так как земли Иранского Азербайджана считали зоной своего влияния. По словам Ибн аль-Асира «Ежедневно в этих землях мусульмане подвергались унижению и бесчестию. Грузины совершали на них набеги, нападали на них и забирали все, что хотели из их имущества».

После захвата Азербайджана (Иранский Азербайджан) Джелал ад-Дин решил начать войну против Грузии, он «не переставал говорить: Я хочу совершить поход в страну курджов».

В начале августа 1225 года Джелал ад-Дин с большим войском вторгся в Армению, близ крепости Гарни ему преградила путь грузинская армия под командованием Иване Мхаргрдзели.

Силы сторон 
Сложно определить точное число воинов, принимавших участие в битве. В разных источниках указаны разные, иногда почти что фантастические цифры (особенно в грузино-армянских источниках). По арабо-персидским источникам грузинское войско состояло из 30, 60 или 70 тысяч воинов. С учетом различных данных о количестве армий Грузии в разные периоды, а также ныне существующих взглядов по вопросу о численности средневековых армий, наиболее вероятным кажется цифра 30 000.
Что касается количества войск Хорезмшаха, то этот вопрос остается открытым, сведения грузино-армянских источников o 140—200 тысячной армии хорезмийцев не выдерживают критики.

Ход сражения 
Грузинская армия, заняв выгодную позицию на возвышенности, 2 дня уклонялась от сражения на открытой местности (очевидно, из за численного превосходства противника), поэтому утром следующего дня Джалал ад-Дин начал штурм высоты. Центр его армии составляла конница, на правом фланге стояли отряды лучников, а отборные части («Богатыри — защитники») были сосредоточены на левом фланге под командованием Гийас ад-Дина, брата хорезмшаха.

Левый фланг армии хорезмшаха двигался быстрее остальных, чем воспользовались грузины. Передовой полк грузинской армии под началом братьев Шалвы и Иване Торели обрушился на левый фланг армии хорезмшаха и стал теснить его.

Стрелы летели так, словно это падают метеоры или летят снежинки, гонимые ветром. Муслим смешался с кафиром… Они наносили друг другу удары по конечностям, в самые сердца и шеи.

В ходе атаки передового полка произошли события, которые свидетельствуют о полном раздоре в руководстве грузинской армии. Для дальнейшего успешного наступления командиры передового полка просили помощи у главнокомандующего, но тот с основным войском стоял на месте. К хорезмийцам постепенно начали поступать подкрепления, и положение передового полка стало тяжелым. По словам грузинского летописца «У обоих братьев убили коней, и им пришлось биться пешими». Атака подоспевшей с центра хорезмийской конницы оказалась решающей и передовой полк был разбит, лишь немногие спаслись бегством. Шалва попал в плен, а Иване был убит.
Атабек Иване и остальное грузинское войско видели эту страшную битву и …стояли в стороне.
Почти что предательский поступок главнокомандующего (летописец объясняет это враждой и завистью Иване Мхаргрдзели к братьям Торели), гибель передового полка и потеря двух знаменитых командиров, которые пользовались исключительным авторитетом в армии, настолько деморализовало солдат основной армии, что они просто разбежались.

Потери сторон 
О потерях армии хорезмшаха неизвестно. Современник этих событий Ан-Насави сообщает, что грузины потеряли 4 тыс.человек (Ибн ал-Асир называет цифру 20 тысяч что кажется маловероятным).

Последствия 
Поражение при Гарни оказало исключительно негативное влияние на состояние Грузинского царства. Вскоре после Гарнисской битвы войска Джелал ад-Дина взяли древнюю армянскую столицу Двин и стали двигаться к Тбилиси, столице царства. Царица Русудан оставила в городе гарнизон под командованием братьев Мемны и Боцо Джакели, а сама вместе с семьёй и двором переехала в Кутаиси.

После предательства тбилисских мусульман Джелал ад-Дин взял город и жестоко расправился не только с христианским, но позже и с мусульманским населением. Столица была сожжена и разрушена. Считается, что были убиты сто тысяч жителей за отказ принять ислам.

После похода хорезмийцев Грузия оказалась не в состоянии противостоять наступающим монгольским войскам, что привело к завоеванию царства монголами в 1236 году.

Примечания

Исторические источники

армянские источники

мусульманские источники

грузинские источники 
 

Сражения по алфавиту
1225 год
Сражения Грузии
Сражения XIII века
События 8 августа
Государство Хорезмшахов
Сражения 1225 года